

Sigle 
 WI – Worldwatch Institute – organismo che fa capo al WWF, redige un annuale rapporto sullo stato di salute del pianeta

Codici 
 WI – codice FIPS 10-4 del  Sahara Occidentale
 WI – codice ISO 3166-2:US del Wisconsin (Stati Uniti)

Informatica 
 Wi – abbreviazione di Wireless in Wi-Fi

Altro 
 Wi – Wi – divinità lakota
 WI – targa automobilistica di Wiesbaden (Germania)
 WI – targa automobilistica di Varsavia-Sródmiescie (Polonia)
 Wi – kana giapponese

Altri progetti